Дуэйн Мартин (, род. 11 августа 1965) — американский актёр.

Ранние годы 
Мартин родился в Бруклине, Нью-Йорк и является выпускником Нью-Йоркского университета. В студенческие годы играл в баскетбольной команде университета.

Карьера 
Мартин небольшое время играл в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб Нью-Йорк Никс. Он также является владельцем Impact Sports, компании, представляющей профессиональных атлетов. Первый раз на экранах Мартин появился в небольшой роли сериала «Всю ночь» канала NBC, в котором снимались Патти Лабель, Вивика Фокс и Моррис Честнат. Он также появился в клипе «I'll Make Love to You» группы Boyz II Men.

Мартин вернулся на телевидение с помощью Вивики Фокс и Джона Крайера в небольшом ситкоме «Получить персонально» канала Fox. Он сыграл репортёра Роберта Джеймса в сериале «Все от США» канала CW. В сериале играли Лиза Рей, Тони Рок и Камани Гриффином.

Личная жизнь 
Мартин женат на звезде сериалов «Мартин» и «Моя жена и дети» Тише Кэмпбелл-Мартин. Пара поженилась 17 августа 1996 года. У них есть два сына: Ксен (род. 8 августа 2001) и Иезекиель (род. 8 сентября 2009).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 Duane Martin cast bio on The CW

Киноактёры США